Pojem suspenze má rozdílný význam:
 v chemii: viz suspenze (chemie),
 v právu forma trestu: viz suspenze (právo)
 v hudbě: viz suspenze (hudba),
 u dopravních prostředků: suspenze (doprava)
 v architektuře: viz suspenze (architektura)
 v topologii: viz suspenze (topologie)
 v biologii: viz suspenze buněk